Танковський В'ячеслав Сергійович (1995) — український футболіст, півзахисник.
 Танковський Євген Анатолійович (1979—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.